Abbon – imię męskie
 Abbo z Fleury – święty, uczony
 Abbo Cernuus (Parisiensis) – uczony benedyktyn
 Abbo II z Metzu – biskup Metzu
 Abbo – germański twórca waz